Птичар е село в Южна България. То се намира в община Момчилград, област Кърджали. Старото име на селото е Ахатлъ.

Личности 
Родени
 Наим Сюлейманоглу (1967 – 2017), щангист

Бележки 

Села в област Кърджали
Населени места в община Момчилград